Лінарес 1995 — 13-й міжнародний шаховий турнір, який проходив з 1 березня по 17 березня 1995 року в іспанському місті Лінарес.

 Категорія турніру — XVII (середній рейтинг  — 2655).

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на січень 1995 року

Сума місць учасників в рейтингу Ело склала — 362 (в середньому — 25,8).

Рух за турами

Турнірна таблиця

Переможець 
 Василь ІванчукВасиль Іванчук''' втретє став переможцем цього турніру.

Посилання 
 Лінарес 1995 на сайті schachchronik.de  
 Рейтинг шахістів на січень 1995 року  
 Партії турніру  на сайті PgnMentor.com

Лінарес (шаховий турнір)
Шахові турніри 1995
Березень 1995